Правда — це об'єктивна реальність, що не залежить від спостерігача чи суб'єктивного сприйняття. Синонімом слова правда є слово Істина, яке внаслідок браку фахової освіти чи з метою свідомих маніпуляцій часом протиставляють слову правда. В той же час етимологічне дослідження слова Істина виявляє його просте значення — те, що є, або те, що існує.

У релігії 
Правди віри — розділ катехізису християнського віровчення.

В сучасній українській мові 

В сучасній українській мові має два значення: 
1. істина, 
2. справедливість.

Семантична різниця між «правдою» і «істиною» збереглася в східнослов'янських мовах, натомість в польській та чеській мовах збереглося лише правда (, ), а «істина» (старопольське «iscina») було втрачене.

Етимологія 
Російське, болгарське, македонське правда, білоруське праўда, давньоруське правьда, польське і верхньолужицьке prawda, чеське і словацьке pravda, нижньолужицьке psawda, східнохорватське правда, словенське pravda, старослов'янське правьда — праслов'янське праvьdа, похідне від праvъ «правий, справедливий».

У давній мові 
 У давній мові мало ще і додаткове значення — праведність, чесність, присягу, умови договору, судове рішення. Слово «правда» у давній Русі також мало значення: «закон, статут». Тому збірник своїх древніх законів люди називали «Руська Правда».

 Див.також:
 Руська Правда
 Правда Ярославичів
 Салічна правда
 Англосаксонські правди.

Друковані видання 
 Правда — український літературно-науковий журнал. Виходив у Львові з 1867 до 1898 роки.
 «Правда » — суспільно-політична газета, орган КПРС.
 «Комсомольська правда» — щоденна російська газета.
 «Піонерська правда» — радянська і російська газета для дітей.

Фільми 
 Правда — фільм Київської кіностудії ім. О. Довженка.

Правда — селище, Волчихинський район, Алтайський край
 Правда — селище, Первомайський район, Алтайський край
 Правда — присілок, Сарактаський район, Оренбурзька область

Правда — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Правда — село, Одеська область, Кодимський район
 Правда — колишня назва села Хоробрів (Львівська область, Сокальський район)
 Правда — селище, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Правда — колишня назва селища Слобідське (Харківська область, Первомайський район)
 Правда — вантажна залізнична станція Придніпровської залізниці.

Примітки

Література 
 А. Березовенко. Концепт «Правда» // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.364 ISBN 978-966-611-818-2
 С. Кримський. Правда //

Посилання 
 
 Руська Правда (авдіозапис)
 Правда //